Timo Nummelin, finski hokejist, * 7. september 1948, Turku, Finska.

Nummelin je v finski ligi večino kariere igral za klub TPS Turku, skupno rekordnih dvaindvajset sezon, v katerih je v sezoni 1977/76 osvojil naslov finskega državnega prvaka. Ob koncu kariere je igral tudi za nižjeligaše VG-62 Naantali, Kiekko-67 Turku in Turku HT.

Za finsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1976, kjer je osvojil četrto mesto, in osmih svetovnih prvenstvih.

Leta 1991 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih. V klubu TPS Turku so upokojili njegov dres s številko 3.

Statistika kariere

|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 69/70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 70/71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 71/72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 72/73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 73/74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 74/75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 10
| 0
| 1
| 1
| -2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 75/76
|
| 36
| 9
| 8
| 17
|
| 10
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 76
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 2
| 1
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 1
| 0
| 1
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 77/78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 78/79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 79/80
|
| 36
| 7
| 16
| 23
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 80/81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 4
| 0
| 4
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 81
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 2
| 0
| 2
| -9
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 84/85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 86/87
|
| 44
| 0
| 2
| 2
| -16
| 8
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| VG-62 Naantali
| Finska 3. liga
| 87/88
|
| 28
| 6
| 11
| 17
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VG-62 Naantali
| Finska 3. liga
| 88/89
|
| 32
| 12
| 28
| 40
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiekko-67 Turku
| Finska 2. liga
| 89/90
|
| 44
| 2
| 13
| 15
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiekko-67 Turku
| Finska 2. liga
| 90/91
|
| 44
| 4
| 8
| 12
| -8
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiekko-67 Turku
| Finska 2. liga
| 91/92
|
| 43
| 5
| 13
| 18
| +11
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiekko-67 Turku
| Finska 2. liga
| 92/93
|
| 44
| 3
| 22
| 25
| +15
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 93/94
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiekko-67 Turku
| Finska 2. liga
| 93/94
|
| 45
| 5
| 12
| 17
| -18
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Turku HT
| Finska 3. liga
| 94/95
|
| 1
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 483
| bgcolor="#7FFF00" | 66
| bgcolor="#7FFF00" | 141
| bgcolor="#7FFF00" | 207
| bgcolor="#7FFF00" | -27
| bgcolor="#7FFF00" | 268
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti VG-62 Naantali
Hokejisti Kiekko-67 Turku
Hokejisti Turku HT
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami